

Лукинська — присілок, Тарногський район, Вологодська область
 Лукинська — присілок, Тотемський район, Вологодська область